Ла Гобернадора има више значења:

 Ла Гобернадора (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Гобернадора, Ехидо ла Манзаниља (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гобернадора (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гобернадора (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Гобернадора (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику